Октябрь — село в Муслюмовском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Октябрьского сельского поселения.

География 
Село расположено на реке Калмия, в 30 км к востоку от райцентра с. Муслюмово.

История 
Основана в XVIII веке Первоначально называлась деревня Тлянче (в русских источниках — Тлянчина). До 1860-х годов в сословном отношении население делилось на башкир-вотчинников и тептярей. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством. До 1920 село входило в Амикеевскую волости Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 1930 и с 1965 гг. в Муслюмовском, с 1963 г. в Сармановском районах..

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Тлянчина Мензелинского уезда Уфимской губернии жили 981 человек (474 мужчины и 507 женщин), все мусульмане.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1941 года деревня Тлянче переименована в Октябрьскую, Тлянчинский сельсовет в Октябрьский.

Население

Экономика 
Полеводство, скотоводство.

Социальная инфраструктура 
Клуб.

Примечания 

Населённые пункты Муслюмовского района